Der lustige Krieg kan syfta på:

 Der lustige Krieg – en operett i tre akter av Johann Strauss den yngre, se Det lustiga kriget
 Der lustige Krieg (marsch) – en marsch av Johann Strauss den yngre
 Der lustige Krieg (kadrilj) – en kadrilj av Johann Strauss den yngre